Катарина Медичи (, ; Фиренца, 13. април 1519 — Блоа, 5. јануар 1589) је била француска краљица која је владала у доба верских ратова у Француској (16. век). Катарина је била кћи војводе Лоренца -{II}- Медичија (1492—1519), војводе Урбина, и Мадлене де ла Тур од Оверње (1495—1519). Оба родитеља су јој умрла неколико недеља после њеног рођења. Од њих је наследила титуле контесе Оверње и војвоткиње Урбина. Одрасла је у Италији. Удала се 1533. године за будућег краља Француске Анрија -{II}- када је имала 14 година. Краљица Француске постала је 1547. године. Имала је десеторо деце, од којих је троје умрло као новорођенчад. Три последња француска краља из династије Валоа, Франсоа -{II}- (1559—1560), Шарл -{IX}- (1560—1575), Анри -{III}- (1575—1589), били су синови Катарине Медичи.

Њена најстарија кћи, Елизабета, постала је жена шпанског краља Филипа -{II}-, а најмлађа преживела кћи, Маргарета (позната као краљица Марго), удала се за протестанта Анрија од Наваре, који ће касније постати француски краљ Анри -{IV}- по линији овог брака. Сва њена деца, осим Маргарете, била су болешљива, тако да је она у дугом периоду, после смрти супруга 1559. године када је постала регент, била де факто владар Француске. После читања Нострадамусовог алманаха за 1555. године, који је помињао опасности за краљевску породицу, постала је његов велики поштовалац. Позвала га је у Париз да изради хороскопе за њу и њену децу. Дала му је функцију краљевог саветника и лекара.

За време владавине Катарине Медичи, августа 1572. године, у Паризу и широм Француске одиграо се масакр протестантских племића, у историји познат као Вартоломејска ноћ. У то време сматрало се да је краљица директно одговорна за масакр. Она се јавно трудила да се дистанцира од овог масакра и од верског рата који је уследио. Све време је настојала да одржи ауторитет краљевске власти у условима хаоса грађанског рата католика и протестаната. Поред владарске и политичке улоге, Катарина Медичи је била велики мецена ренесансне уметности.

Поједини историчари сматрају да се Катарина не може кривити за неке од најгорих одлука круне, мада се евиденција о њеној немилосрдности може наћи у њеним писмима. У пракси, њен ауторитет је увек био ограничен ефектима грађанских ратова. Њена политика се стога може сматрати очајничким мерама како би се монархија Валоа задржала на трону по сваку цену, а њено покровитељство уметности као покушај да се велича монархија чији је престиж био у наглом паду. Без Катарине, мало је вероватно да би њени синови остали на власти. Године током којих су они владали су називане „добом Катарине де Медичи”. Према Марку Стреџу, једном од њених биографа, Катарина је била најмоћнија жена у Европи шеснаестог века.

Рођење и васпитање 

Катарина Медичи је рођена 13. априла 1519. у Фиренци, Фирентинска република, као једино дете Лоренца де Медичи, војводе Урбина, и његове супруге, Мадлен де ла Тур д’Оверња, грофице од Булоња. Млади пар је ступио у брак три године раније у Амбоазу као део савеза између краља Франсое -{I}- Валоа и Лоренцовог ујака Папе Лава -{X}- против Максимилијана -{I}-, цара Светог римског царства. Према хроничару из тог времена, када је Катарина рођена, њени родитељи су били „задовољни као да је био дечак”.

У року од месец дана од рођења Катарине, оба њена родитеља су преминула: Мадлен је умрла 28. априла од породиљске грознице или куге, а Лоренцо је умро 4. маја, при чему је његов наслов над Урбином враћен Франческу Марија -{I}- дела Ровере. Краљ Франсоа је желео да Катарина буде одгајена на француском двору, али Папа Лео је имао друге планове за њу.

Породично стабло

Референце

Литература 

 .
 .
 Brantôme, Pierre de Bourdeille. Illustrious Dames of the Court of the Valois Kings. Translated by Katharine Prescott Wormeley. New York: Lamb, 1912. 
 
 .
 Dimier, L. French Painting in the XVI Century. Translated by Harold Child. London: Duckworth, 1904. 
 
 .
 .
 .
 Heritier, Jean. Catherine de' Medici. Translated by Charlotte Haldane. London: George Allen and Unwin, 1963. 
 .
 Hoogvliet, Margriet. "Princely Culture and Catherine de Médicis". In Princes and Princely Culture, 1450–1650.. Edited by Martin Gosman, Alasdair A. MacDonald, and Arie Johan Vanderjagt. Leiden and Boston. .
 
 .
 .
 .
 Manetsch, Scott Michael. Theodore Beza and the Quest for Peace in France, 1572–1598.. Leiden and Boston. .
 .
 Neale, J. E. The Age of Catherine de Medici. London: Jonathan Cape, 1943. 
 .
 
 
 
 .
 .
 .
 Thomson, David.  Renaissance Paris: Architecture and Growth, 1475–1600. Berkeley. . Приступљено 21 March 2008.
 .
 
 .
 .
 Yates, Frances. The Valois Tapestries. 1959. .
 Zerner, Henri. Renaissance Art in France. The Invention of Classicism.. .
  Zvereva, Alexandra. Les Clouet de Catherine de Médicis.. Paris: Somogy, Éditions d'Art; Musée Condé, Château de Chantilly. .
 Young, G.F. The Medici: Volume II. 1920. London: John Murray.

Спољашње везе 

 Портрети Катарине Медичи
 -{Catherine de Medici history}-
 -{Memoirs of Marguerite de Valois Full text at Gutenberg. Приступљено 27 March 2007.}-
 

 

Рођени 1519.
Умрли 1589.
Династија Валоа
Породица Медичи
Француске краљице
Личности Хугенотских ратова
Добитници Златне руже